John Madden – allenatore di football americano e telecronista sportivo statunitense
 John Madden – hockeista su ghiaccio canadese
 John Madden – regista e produttore cinematografico britannico
 John Madden – atleta statunitense
 John Madden – calciatore e allenatore di calcio scozzese